brigade peut faire référence à :

Afrique du Sud

Australie 

  ;
  ;
 .

Canada

Croatie

Espagne

États-Unis 

 

 
 
 
 

 
  expéditionnaire de Marines

France 

  d'artillerie, du  d'armée, 1873-1914 ;

  de cuirassiers, de la  de cavalerie, 1873-1928 ;

  de dragons, de la  de cavalerie, 1873-1928 ;

  légère de cavalerie (ou brigade légère), de la  de cavalerie, 1873-1923 ;
 d'infanterie, de la  d'infanterie, 1873-1916 ;
 d'infanterie coloniale, de la  d'infanterie coloniale, 1900-1917 ;
 d'Algérie (ou d'infanterie algérienne), de la division de Constantine, 1900-1939 ;
  marocaine, 1914-1918 ;
 de chasseurs, de la  d'infanterie, 1915-1916 ;
 métropolitaine du , de la  du CEO, 1915 ;
 légère mécanique, de la  légère mécanique, 1937-1940 ;
 de cavalerie, de la  de cavalerie puis de la  légère de cavalerie, 1928-1940 ;
 de spahis, 1939-1940 ;
 de cavalerie d'Algérie, de la division de Constantine, 1940-1942 ;
 blindée, de la  blindée, 1960-1968 ;
 mécanisée, de la  blindée, 1968-1978 ;
 d'artillerie, du  d'armée, 1994-1998 ;
 aéromobile, du  d'armée, 1994-1998 ;

  mécanisée, 1999-2014,
  légère blindée, 2014-2016.

Grèce 
  de montagne grecque

Inde

Japon

Moldavie 
  brigade d'infanterie motorisée

Pologne 

 

 
 

 
 

  blindée Varsovie
  de montagne

Royaume-Uni 

 

  commando

 
 

  parachutée

Ukraine 

 
 3e brigade d'assaut

Union soviétique

Yougoslavie 

 
 

Homonymie d'unités militaires